Ancuya kan syfta på:

Colombia 

 Ancuyá, kommun, Nariño, 
( Ancuya (ort i Colombia), Nariño,